Mintschew ist der Familienname folgender Personen:

 Boschidar Mintschew (* 1946), bulgarischer Eishockeyspieler
 Dijan Mintschew (* 1983), bulgarischer Gewichtheber
 Georgi Mintschew (* 1995), bulgarischer Fußballspieler
 Martin Mintschew (* 2001), bulgarischer Fußballspieler
 Nikifor Mintschew (* 1950), bulgarischer Radrennfahrer
 Sewdalin Mintschew (* 1974), bulgarischer Gewichtheber